Michiel Mijsberg
Willem Alphonse (van Huussel en) Mijsberg